Андре́й Валенти́нович Васи́льев () — российский , специалист в области клеточных механизмов развития и регенерации, тканевой инженерии, клеточных технологий, член-корреспондент РАН (2016). Директор Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН (2015). Главный редактор профильного журнала «Онтогенез» (2019).

Биография 

Родился 18 апреля 1961 года в Москве.

В 2003 году — защитил докторскую диссертацию.

C 2012 года — профессор, а с 1 сентября 2014 года — заведующий кафедрой эмбриологии биологического факультета МГУ. Лектор курса «Клеточные механизмы развития и регенерации».

С 1 сентября 2015 года — директор Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Эксперт Российской академии наук.

Научная деятельность 

Специалист в области клеточных механизмов развития и регенерации, тканевой инженерии, клеточных технологий.

Основные научные результаты:
 изучены закономерности пролиферации и дифференцировки эпителиальных стволовых клеток, плюрипотентных клеток, клеточные механизмы индукции регенерации;
 показана возможность трансдифференцировки постнатальных стволовых клеток в специализированные клеточные типы, выявлены основные механизмы эпителио-мезенхимного перехода и межклеточных взаимодействий, дифференцировки плюрипотентных клеток в эктодермальном и энтодермальном направлениях;
 разработаны тканевые эквиваленты ряда тканей и органов (эквивалент кожи, уретры, роговицы, хрящевой ткани), методы восстановления структур и функций тканей и органов трансплантацией тканеинженерных конструкций.

Исследован феномен гистотипической регенерации тканей, в том числе под влиянием аллогенных тканевых эквивалентов.

Автор 128 научных статей, монографии, 18 патентов.

Под его руководством защищены 8 кандидатских диссертаций.

Один из авторов документов по развитию биомедицинских исследований в Российской Федерации, — «Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2580-р, Публичного доклада по развитию биомедицины в Российской Федерации (2015 г.).

Один из основных разработчиков Федерального закона от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», ряда нормативно-правовых документов в области разработки, производства, применения биомедицинских клеточных продуктов.

Научно-организационная деятельность 
 член диссертационных советов при Институте биологии развития и при биологическом факультете МГУ;
 член Научного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Научно-технического совета ОАО «Роснано», член Федерального учебно-методического объединения «Биологические науки»;
 член редакционных коллегий журналов «Известия РАН. Серия биология», «Онтогенез» (главный редактор с 2019), «Молекулярная медицина», «Клеточные технологии в биологии и медицине»;
 член редакционного совета журнала «Вестник Московского университета, Серия Биологическая».
 главный редактор журнала «Онтогенез».

Награды 
 Лауреат Премии МАИК «Наука/Интерпериодика» за лучшую публикацию в издаваемых журналах (2006)
 Золотая медаль имени М. А. Лаврентьева Сибирского Отделения РАН (2016) — за заслуги в развитии биологической науки
 Почётные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации (2014, 2015)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2023)

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели биологического факультета МГУ
Сотрудники ИБР РАН
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса